Mentón puede designar:

Fisionomía
 Mentón o barbilla, el extremo inferior de la cara en los humanos;
 Mentum, una de las piezas bucales de los Insectos;

Lugares
 Menton (en grafía hispanizada), localidad francesa;